O Colégio Estadual Inácio Montanha é uma escola pública localizada na cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Está situada na Avenida João Pessoa, n.° 2125, no bairro Azenha.

Alunos famosos

 Darcy Pereira de Azambuja, escritor e jurista.

Ver também
 Inácio Montanha

Escolas estaduais do Rio Grande do Sul
Instituições de ensino de Porto Alegre